Falkenau – niemiecka nazwa miejscowości, gdzie Falke znaczy sokół, Au – miejsce nad wodą. W wolnym tłumaczeniu: Sokołów.

Niemcy 
 Falkenau – dzielnica Flöha
 Falkenau – wyspa na Renie

Dawna nazwa miejscowości

Polska 

 Chróścina – wieś w powiecie nyskim
 Sokolica – wieś w powiecie bartoszyckim
 Wałkno – osada w powiecie goleniowskim

Czechy
 Sokolov – Falkenau an der Eger

Zobacz też 
 Fikcyjna leśniczówka w niemieckim serialu Forsthaus Falkenau.